Bärenzwinger steht für:
 einen Bärenkäfig, siehe Gehege
 die Unterkunft der Berliner Wappentiere in Berlin, siehe Köllnischer Park#Bärenzwinger und Berliner Bär#Bärenzwinger
 einen Teil der alten Stadtbefestigung von Dresden, Sachsen, und den dort ansässigen Studentenclub, siehe Bärenzwinger (Dresden)
 eine Anlage mit Volieren im Garten von Schloss Karlsberg, Homburg, Saarland, siehe Schloss Karlsberg#Bärenzwinger